AL-Bank Ligaen 2010-2011 var turneringen om det 54. DM i ishockey for mænd. Turneringen indledtes med et grundspil, hvor de 8 hold hver spillede 39 kampe. Herefter gik nr. 1-6 videre til slutspillet med kvartfinalepuljer, der blev spillet alle-mod-alle, semifinaler og finale, som blev spillet bedst af 7 kampe, og en bronzekamp over to kampe.

Sæsonens danske mestre blev Herning Blue Fox, der i finaleserien besejrede Frederikshavn White Hawks med 4-1. SønderjyskE Ishockey vandt bronze. Det var Hernings 15. danske mesterskab.

Stillinger og resultater

Grundspil 

De otte hold spillede en turnering alle-mod-alle, hvor holdene mødte hinanden fem gange. Derudover var holdene parret to og to i såkaldte derbygrupper, som derudover spillede yderligere fire indbyrdes opgør, således at holdene i derbygrupperne mødte hinanden op til ni gange i løbet af sæsonen. De tre derbygrupper var:
 Hvidovre Ligahockey og Rødovre Mighty Bulls.
 Frederikshavn White Hawks og AaB Ishockey.
 Herning Blue Fox, EfB Ishockey, Sønderjyske Ishockey og Odense Bulldogs.
Det gav 39 kampe til hvert hold, og de seks bedste hold i grundspillet gik videre til kvartfinalespillet.

Kvartfinaler 

Kvartfinalespillet havde deltagelse af de seks bedst placerede hold i grundspillet og var opdelt i to grupper med tre hold i hver. I gruppe A spillede grundspillets nr. 1, 4 og 6, mens nr. 2, 3 og 5 spillede i gruppe B. I hver gruppe spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, således at alle hold mødtes to gange (ude og hjemme). Holdene, der var sluttet på første- eller andenpladsen i grundspillet fik tildelt 3 bonuspoint, mens holdene på tredje- og fjerdepladserne havde fået 1 bonuspoint.

Gruppe A

Gruppe B

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinaleserierne, og semifinalerne blev ligeledes spillet bedst af syv kampe, der blev afviklet i perioden 11. - 25. marts. De to vindere, Frederikshavn White Hawks og Herning Blue Fox, gik videre til finalen, mens de to andre hold gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen blev afviklet over to kampe den 31. marts - 1. april. De to tabere af semifinalerne, SønderjyskE Ishockey og Rødovre Mighty Bulls, mødtes ude og hjemme, og summen af de to resultater afgjorde bronzekampen. Den første kamp i Rødovre endte 2-2, og så sikrede SønderjyskE sig sejren ved at vinde 2-0 i Vojens dagen efter.

Finale 

DM-finaleserien mellem vinderne af de to semifinaleserier blev spillet bedst af syv kampe i perioden 1. - 12. april. Serien, og dermed mesterskabet, blev vundet af Herning Blue Fox, der besejrede Frederikshavn White Hawks med 4-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 12. april 2011 i Kvik Hockey Arena i Herning, hvor midtjyderne vandt med 4-3 efter sudden death. Dermed vandt Herning Blue Fox DM-titlen for femte gang under dette navn, mens det var 15. DM-titel for moderklubben Herning IK.

Eksterne links 
AL-Bank Ligaen
Danmarks Ishockey Union
Metal Ligaen - Turneringsreglement 2010/2011 (25. august 2010)

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2010
Ishockey i 2011